Bowj (persiska: بوج) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Kerman, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Bowj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bowj är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Bādāmān,  meter över havet,  km öster om Bowj. Runt Bowj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cheshmeh Gaz,  km nordost om Bowj. Omgivningarna runt Bowj är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kerman (provins)